Orbital, brit elektronikus zenei duó
Orbital, az Orbital együttes első albuma
Orbital 2, az Orbital együttes második (barna) albuma